Die Morocco Tennis Tour Casablanca 2 2015 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 17. Oktober 2015 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Casablanca